Le Motor City Open 2013 est l'édition 2013 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule au Birmingham Athletic Club à Détroit du 24 au .

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 joueurs qualifiés.

Amr Shabana s'impose face à Karim Darwish sur blessure de ce dernier après .

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Motor City Open
 Saison 2013 de la PSA

Liens externes 

2013
Sport aux États-Unis en janvier 2013
Squash en 2013